Коламбус Шорт (при рождении Коламбус Кит Шорт-младший, ; род. , Канзас-Сити, Миссури, США) — американский актёр. Номинант на премию канала MTV (2007 — «Братство танца»).

Фильмография

Телесериалы

Фильмы

Ссылки